Das Monte Carlo Masters 2006 war ein Tennisturnier, welches vom 17. bis 23. April 2006 im Monte Carlo Country Club, im französischen Roquebrune-Cap-Martin, in der Nähe von Monaco, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006, wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen und gehörte zur Kategorie ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Rafael Nadal, der den zweiten von acht aufeinanderfolgenden Titeln in Monte Carlo gewann. Den dreimaligen Finalisten des Turniers Guillermo Coria besiegte er im Viertelfinale deutlich. Im Finale bekam Nadal es mit seinem Rivalen Roger Federer zu tun, gegen den er in vier Sätzen gewann und seinen 14. Titel gewann. Das letzte Mal wurde bei dem Turnier im Best-of-Five-Format gespielt. Die Vorjahressieger des Doppels Leander Paes und Nenad Zimonjić spielten wie im Jahr zuvor mit anderen Partnern. Während Paes mit seinem Partner im Achtelfinale ausschied, spielte sich Zimonjić das dritte Mal in Folge ins Finale. Mit seinem Partner Fabrice Santoro unterlag er dort allerdings gegen Jonas Björkman und Maks Mirny, die als Setzlistenerste ihrer Favoritenrolle gerecht wurden. Für den Schweden Björkman war es nach 2001 und 2002 der dritte Titel in Monte Carlo, Mirny gewann das Turnier 2003 erstmals.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht am besten gesetzten Paarungen im Doppel erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.200.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.450.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin